Соревнования в индивидуальном первенстве по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 1 и 2 июля. Приняли участие 119 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований